Storharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storharun, Houtskär, Åboland, 
 Storharun, Nagu, Åboland, 
 Storharun (väster om Högsåra, Kimitoön), Åboland, 
 Storharun (öster om Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Storharun, Hangö, Nyland,

Se även
Storhära
Storhäran
Storhällen

Robotskapade Finlandförgreningar